Johann Stamitz (1717-1757), compositeur tchèque, qui a eu deux fils compositeurs :
 Carl Stamitz (1745-1801), compositeur tchèque
 Anton Stamitz (1750-1800), compositeur tchèque